Мунисвами Раджагопал (, 24 марта 1926 — 3 марта 2004, Бангалор, Индия) — индийский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Олимпийский чемпион 1952 года.

Биография 
Мунисвами Раджагопал родился 24 марта 1926 года.

С 1945 года в течение 15 лет играл в хоккей на траве за Карнатаку. Также играл за «Хиндустан Эйркрафт», где параллельно работал, и Майсур. В 1947 году дебютировал в сборной Индии.

В 1952 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Хельсинки и завоевал золотую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 3 матча, мячей не забивал. Стал первым олимпийским чемпионом из Карнатаки.

Раджагопал действовал на позиции крайнего левого нападающего. За блестящее владение клюшкой получил прозвище «Хитрый плут» (The Artful Dodger).

По окончании игровой карьеры работал тренером. Тренировал сборные Индии разных возрастов. В 1979 году возглавлял молодёжную сборную на первом в истории чемпионате мира в Версале.

В 2000 году стал лауреатом премии, учреждённой правительством Карнатаки.

Умер 3 марта 2004 года в индийском городе Бангалор.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1952 года
Тренеры Индии